RAW (automerk), Brits automerk
 RAW (bestandsformaat), bestandsformaat voor digitale foto's
 RAW (tijdschrift), Amerikaans stripblad van Art Spiegelman
 Raw (album), een album van rapper Hopsin uit 2010
 WWE Raw, Amerikaans televisieprogramma in het professioneel worstelen
 RAW-bestekssystematiek, de standaard voor bestekken in de grond-, weg- en waterbouw
 Raw-foodisme, een voorkeur voor het nuttigen van uitsluitend rauw voedsel
 Raw (film), Frans-Belgische horrorfilm uit 2016
Raw (WWE brand), een merk van WWE